Анн Готье ():
 Готье, Анн (род. 1961) — французская актриса кино, театра, и телевидения.
 Готье, Анн (род. 1966) — французский политик.